«Летний домик» — кинофильм. Экранизация произведения, автор которого — Элис Томас Эллис.

Сюжет 

Героиня этого фильма, оставившая в Египте первую любовь, омрачённую кровавой тайной, собирается замуж за сорокалетнего мужчину, которого она не любит. Ведётся подготовка к свадьбе, и события уже настолько закрутились, что расстроить её может только нечто экстраординарное. Что и устроила подруга обеих семей самым неожиданным образом.
Симпатичная комедия с элементами драмы и даже триллера, поставленная по роману «Одежда в гардеробе» Элис Томас Эллис.

Интересные факты 
Существуют одноименные фильмы 1959 года и 2008 года .

Ссылки 
 Обзор фильма

Примечания 

Фильмы-драмы Великобритании
Экранизации литературных произведений